Musici
Lobo (Nederlandse zanger) (1955), een Nederlandse zanger uit de jaren 80 van de 20e eeuw
Lobo (Amerikaanse zanger) (1943), een Amerikaanse zanger uit Tallahassee, succesvol begin jaren 70
Alonso Lobo (1555-1617), een Spaans componist
Los Lobos, een Amerikaanse rockband
Overige personen
Jerónimo Lobo (1593-1678), een Portugees missionaris
Lobo (worstelaar) (1975), artiestennaam van de Amerikaanse worstelaar Joseph Eubanks
Porfirio Pepe Lobo (1947), een Hondurees politicus
Personages
Lobo (DC Comics), een antiheld van DC Comics
Lobo (Dell Comics), een strippersonage
Entertainment
Lobo (boek), een boek over de Belgische politiecommissaris Peter De Wolf
The Misadventures of Sheriff Lobo, een televisieserie die liep van 1979 tot 1981
Overig
Lobo (Batangas), een Filipijnse gemeente in de provincie Batangas
Lobo (New Mexico Mascotte), Universiteit van New Mexico